Le gouvernement de la Géorgie de 1918 à 1921 était un gouvernement de république indépendante, la République démocratique de Géorgie, reconnue par les puissances alliées en 1921.

Il était conduit par un président de gouvernement, aux fonctions exécutives équivalentes à celle d'un président du Conseil des ministres de la  française : Noé Ramichvili, de mai à , et Noé Jordania, de  à , se sont succédé à ce poste.

Le président de gouvernement était élu par l'assemblée parlementaire et ne pouvait gouverner que deux fois consécutives pour une période de deux années.

Gouvernement de la Géorgie
Géorgie au XXe siècle
1918 en Géorgie
1919 en Géorgie
1920 en Géorgie
1921 en Géorgie
1918 en politique
1919 en politique
1920 en politique
1921 en politique